In 1960/61 werd het veertiende kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. 1. FC Köln werd kampioen en Borussia Dortmund vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Köln werd derde in zijn groep terwijl Dortmund groepswinnaar werd en zich zo voor de finale om de landstitel plaatste. Hierin verloor de club met 3-0 van 1. FC Nürnberg.

De naam van de stad Mönchen Gladbach werd dit jaar gewijzigd in Mönchengladbach, de club volgde het voorbeeld.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1960/61
Oberliga West